North Bend ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 North Bend (Louisiana)
 North Bend (Maryland)
 North Bend (Mississippi)
 North Bend (Nebraska)
 North Bend (Ohio)
 North Bend (Oregon)
 North Bend (Pennsylvania)
 North Bend (Washington)
 North Bend (West Virginia)
 North Bend (Wisconsin), im Jackson County
 North Bend (Town), Town(ship) im Jackson County, Wisconsin